John Wick Hex — компьютерная игра в стиле неонуар, основанная на франшизе Джон Уик. Он был выпущен 8 октября 2019 года для Windows и macOS. Порт игры для PlayStation 4 выпущен 5 мая 2020 года. Порты игры для Xbox One и Nintendo Switch были выпущены 4 декабря 2020 года. Игра была разработана британской студией Bithell Games и издана компанией Good Shepherd Entertainment. Игра служит повествовательным приквелом к серии фильмов.

Игровой процесс 
John Wick Hex — стратегическая игра, в которой игрок управляет персонажем по уровням на основе шестнадцатеричной сетки, используя различные ходы и действия, чтобы победить врагов и избежать попадания в своих противников.

Для игрока действия Джона Вика и видимых ему врагов отображаются на временной шкале, аналогичной тем, которые используются в программном обеспечении для редактирования видео, с действиями, занимающими разное количество времени. Игрок загружает команды для выполнения Джоном Уиком на эту временную шкалу, и игра приостанавливается, если игрок не добавил дальнейшие действия на временную шкалу. Эти действия могут быть направлены на то, чтобы занять лучшую позицию для стрельбы, занять лучшую позицию, которая повышает шансы Джона Уика на попадание, или предпринять защитные действия и улучшить прикрытие от врагов.

Игроки также должны принимать во внимание ограниченные боеприпасы, которыми располагает Джон Уик, т.е. 15 пуль в его пистолете, потому что, как только игрок перезаряжает свое оружие, игрок теряет все патроны, оставшиеся в магазине оружия. Хотя Джон Уик способен отбирать оружие у врагов, это отнимает драгоценное время, требуя от игрока продумать все возможные действия, которые он может предпринять, прежде чем попасть под пули врагов. Интересным фактом является то, что каждый раз, когда игрок выбирает стрелять, Джон Уик выпускает два снаряда по своему врагу, потому что Джон Уик дважды бьет по своим врагам в фильмах.

Изначально уровень покрыт чем-то вроде тумана войны, который становится видимым по мере того, как игрок продвигает Джона Уика дальше по уровню. Игра была описана как комбинация тактических игр, таких как X-COM, смешанных с быстрым принятием решений Superhot. По завершении уровня игра может воспроизвести повтор движений, не дожидаясь каких-либо пользовательских вводов, имитируя некоторую плавность сцен действия из фильмов Джона Уика.

Сюжет 
Хекс, международный криминальный авторитет, похищает Уинстона и Харона из «Нью-Йорк Континентал» в знак протеста против Высокого стола и прячет их в неизвестном месте. В ответ Высокий стол заключает контракт, чтобы вернуть их, и Джон Уик отправляется, чтобы убедиться, что верность принесена. Сюжет следует за Уиком в его расцвете сил, когда он намеревается уничтожить сеть подчинённых Хекса и силовиков по всему Нью-Йорку и Швейцарии на пути к прекращению правления Хекса и восстановлению господства Высшего стола.

Разработка 
Игра John Wick Hex возникла после случайной дискуссии между разработчиком игры Майком Битхеллом и его другом Беном Андаком, который работает с Good Shepherd Entertainment. Оба только что посмотрели боевик, и разговор зашел о том, как можно было бы сделать видеоигру, чтобы запечатлеть действие и боевые сцены из фильмов Джона Уика. Бителл предложил идею пошаговой тактической игры, которую он назвал "шахматы Джона Вика", в которой игрок должен был бы принимать новые решения по мере изменения ситуации.

Andac позже был частью дискуссий между Lionsgate Entertainment и Good Shepherd Entertainment; кинокомпания искала новые концепции для видеоигр, которые можно было бы использовать для расширения серии фильмов о Джоне Уике. По словам Бителла, Lionsgate хотели нечто большее, чем просто неоригинальную игру для захвата денег, но нечто такое, что дистанцировалось бы от того, что можно было бы ожидать от игры, ориентированной на Джона Уика, точно так же, как Lionsgate рассматривал первый фильм как новый поворот в типичном боевике. Андак вспомнил концепцию Бителла, а также его уникальный стиль производства игр и изложил идею Бителла.

Впоследствии это привело к переговорам между Bithell, Lionsgate и Good Shepherd о том, чтобы дать Bithell зеленый свет на начало разработки Hex в середине 2018 года. Бителл заявил, что чувствует ответственность за лицензионную собственность, что "если вы создаете лицензионную игру и не пытаетесь подтолкнуть средний форвард, на мой взгляд, вы напрасно тратите свое время".

В дополнение к рецензированию первых двух фильмов, Бителл получил доступ к сценарию фильма "Джон Уик: глава 3 – Парабеллум" до его производства. Бителл имел возможность обсудить режиссуру фильмов с Чедом Стахельски, режиссером сериала, во время постпродакшн-монтажа, а также смог поработать с различными каскадерами над фильмом, чтобы разработать анимацию для использования в игре. Бителл приписал Стахельски концепцию тумана войны, которая помогла создать напряженность с неизвестными на каждом уровне.

Бителл хотел передать идею о том, что бой во вселенной Джона Уика больше похож на беседу с ответами взад и вперед, фактор, который учитывали координаторы трюков для фильмов. Одна ключевая сцена фильма, вдохновившая на такой подход, взята из первого фильма Уика, где у Вика закончились патроны, поэтому он на мгновение оглушает своего врага, чтобы дать ему время перезарядить оружие и выстрелить снова, прежде чем враг придет в себя; Бителл хотел, чтобы игровой процесс мог захватить такой тип потока. Бителл благодарит координатора трюков фильма Джоджо Эусебио за то, что он предложил Джону Уику еще несколько потенциальных приемов, которые не показаны в фильме, но являются хорошими стратегическими элементами в видеоигре, такими как Джон Уик, использующий врагов в качестве движущегося прикрытия; захватывая, а затем отталкивая противника на короткое расстояние.

Первоначально Бителл построил игру как пошаговую тактическую игру, которую он первоначально описал, так что игрок должен был направлять Джона Уика во время своего хода, а затем ждать, пока другие противники завершат свои ходы. Когда руководители Lionsgate показывали эту версию игры, они были обеспокоены тем, что из-за этого создавалось впечатление, что Джон Уик просто стоял там, принимая на себя удары своих противников. Бителл принял этот совет близко к сердцу и переработал основную игру, чтобы использовать подход временной шкалы вместо пошагового подхода, так что движения Джона Вика и действия противника происходили одновременно. Бителл регулярно ездил в Лос-Анджелес, чтобы держать Lionsgate в курсе состояния игры и получать дополнительную обратную связь.

Актеры Иэн Макшейн и Лэнс Реддик повторяют свои роли из фильмов, в то время как Трой Бейкер озвучивает персонажа Хекса.

Игра была впервые представлена в мае 2019 года, незадолго до выхода John Wick 3, а дальнейшие подробности были раскрыты на E3 2019. Игра была выпущена 8 октября 2019 года для Windows и macOS. Порт игры для PlayStation 4 был выпущен 5 мая 2020 года, а для Nintendo Switch и Xbox One - 4 декабря 2020 года.

Оценки 

Игра получила смешанные отзывы.

Награды

Примечания 

Джон Уик
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Игры для Xbox One